Cienega steht für:

 Cienega (Cotagaita), Ortschaft im Cantón Cotagaita im Departamento Potosí, Bolivien
 La Cienega, Ortschaft im Kanton La Cienega im Departamento Potosí, Bolivien
 Kanton La Cienega, Gemeindebezirk im Departamento Potosí, Bolivien
 Cienega Valley AVA, Weinbaugebiet in Kalifornien, USA